Натуральне число 757
 757 рік до нашої ери
 757 рік нашої ери